Hans Andersen peut désigner :

 Hans Christian Andersen, écrivain et poète danois ;
 Hans Andersen, (n. 1905), footballeur norvégien ;
 Hans Andersen, (n. 1925), footballeur norvégien ;
 Hans Andersen, (n. 1939), footballeur danois ;
 Hans Andersen, pilote de course danois.